Le mot ham est le mot anglais pour jambon.

Patronyme

Religion 
Ham peut désigner :
 Ham (également orthographié Cham), un fils du patriarche Noé, ancêtre selon la Bible des peuples d'Afrique ;
 Ham, un dieu d'Orient à l'origine de la branche des Hammites ou Hammariques d'Éthiopie.

Nom de famille 

  de Ham ;
 Jean-Ignace Jacqueminot, comte de Ham (1754-1813), un homme politique français des  ;
 Jean Baptiste François Jacqueminot,  comte de Ham (1781-?), un homme politique français du , fils du précédent ;
 Jean-François Jacqueminot, vicomte de Ham (1787-1865), un général et homme politique français du , frère du précédent ;
 David Ham, un mathématicien et informaticien ;
 Pete Ham (1947-1975), un chanteur, guitariste et compositeur gallois (Badfinger) ;
  (né en 1965), un joueur de football américain dans la LCF.

Animal 
 Ham (1956-1983), le premier chimpanzé et premier animal vivant envoyé par la NASA dans l'espace

Toponyme

Angleterre 
 Ham, un hameau du comté du Kent ;
 Ham, un village anglais du comté de Wiltshire ;
 Ham, un district du sud-ouest de Londres, près de Richmond. On y trouve :
 Ham Lands, une réserve naturelle ;
 Ham Common, une zone de terres communes ;
 West Ham, un quartier de Londres ;

Belgique 
 Ham, dans le Limbourg ;
 Ham-sur-Heure-Nalinnes, dans le Hainaut (de l'Entre-Sambre-et-Meuse) ;
 Ham-sur-Sambre, une localité de la commune de Jemeppe-sur-Sambre ;
 Ham, un hameau de la commune belge d'Esneux ;

Cameroun 
 Ham, un village de la région du Centre du Cameroun ;

Canada 
 Ham-Nord, une municipalité de la région des Cantons-de-l'Est du Québec ;
 Ham-Sud, une municipalité de la région des Cantons-de-l'Est du Québec ;
 Saint-Adrien-de-Ham, une municipalité de la région des Cantons-de-l'Est du Québec ;

États-Unis 
 Ham Lake, dans le Minnesota ;

France 
 Ham, dans la Somme, dont la forteresse fut construite par un seigneur de la maison de Ham ;
 Ham-sous-Varsberg,  en Moselle ;
 Basse-Ham,  en Moselle ;
 Haute-Ham, en Moselle ;
 Ham-en-Artois, dans le Pas-de-Calais ;
 Ham, un hameau de Cergy ;
 Ham (Le), commune de la Manche ;
 Roches de Ham ou Roches du Ham, un site naturel situé dans la Manche ;
 Ham (Le), commune de la Mayenne ;
 Ham-sur-Meuse, dans les Ardennes ;
 Ham-les-Saint-Jean, en Meurthe-et-Moselle.

Musique 
 DJ Ham, un musicien de UK hardcore britannique
 HAM, groupe de rock islandais, actif entre 1988 et 1994

Divers 
 ham, en informatique, un courrier sain opposé au spam, un courrier indésirable ; il s'agit d'un jeu de mots anglais sur ham (jambon) et spam (marque de jambon en boîte connue pour ses publicités répétitives)
 Hamradio, pour désigner les radio-amateurs

Sigle et acronymie 
HAM est un sigle et un acronyme qui peut signifier :
 Mode HAM (où HAM signifie Hold-and-Modify), mode de fonctionnement des ordinateurs Amiga ;
 Haute autorité des médias, en République démocratique du Congo ;
 Hommes d'Afrique magazine, magazine africain.

Code 
HAM est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Hambourg (HAM), selon la liste des codes AITA.

Voir aussi 
 , différentes communes françaises
 , différentes gares ferroviaires françaises et belges

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Code IATA des aéroports